

Codici 
 HAU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Karmoy di Haugesund (Norvegia)
 hau – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua hausa

Personaggi 
 Hau – personaggio della serie Pokémon

Altro 
 Hau – multiplo del paʻanga tongano dal valore di 100 paʻanga